Световна лига по волейбол 2000 e турнир по волейбол за мъже. Той се провежда от 26 май до 16 юли 2000 и в него участват 12 национални отбори.

 Регламент
Мач спечелен с 3 – 0 или 3 – 1: 3 точки за победителя, 0 за победения
Мач спечелен с 3 – 2: 2 точки за победителя, 1 за победения
В случай на равенство, отборите бивал класирани съгласно следните критерии:
брой на спечелените мачове, коефициент (на точките), коефициент (на геймовете)

Отбори 
Участват следните национални отбори:

Международен кръг

Група A 

|}

Група B 

|}
 Нидерландия се класира като домакин на финалния турнир

Група C 

|}

Финали

Полуфинална група в Ротердам 

|}

|}

Финали в Ротердам

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-полезен играч (MVP)
  Андреа Сарторети

 Най-добър на сервис:
  Горан Вуйевич

 Най-добър нападател:
  Гуидо Гьорцен

 Най-добър на блокада:
  Мартин ван дер Хорст

Външни препратки 
 2000 World League Results 
 Sports123 

Световна лига по волейбол